Oceana puede hacer referencia a:
 Oceana, cantante.
 Oceana, organización ecologista.
 La República de Oceana (1656), obra de James Harrington.